Martinus van Tours - een christelijk heilige
Wijngaard St. Martinus
Fanfare St. Martinus Urmond - een fanfareorkest uit Urmond
Koninklijke "Sint-Martinusfanfare", Halle - een fanfareorkest uit Halle (Vlaams-Brabant)
St. Martinus Achtmaal - een fanfareorkest uit Achtmaal
Société St. Martin Fanfare de Stein - een fanfareorkest uit Stein (Limburg)

Zie ook 
Sint-Maarten (doorverwijspagina)
Sint-Martinuskerk (doorverwijspagina)